Joël Geissmann, né le  à Hägglingen (Suisse), est un footballeur suisse, qui joue au poste de milieu de terrain au sein du club suisse du FC Lausanne-Sport.

Biographie

Carrière en club 

Joël fait ses débuts professionnels le , avec le FC Aarau face au SC Kriens, en remplaçant  à la  de jeu (défaite 1-0 au stade du Brügglifeld). Ce match entre dans le cadre de la Challenge League 2010-2011.

Carrière en sélection 

Avec les moins de 19 ans, il inscrit un but lors d'un match amical face à la Macédoine.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Suisse de D2 en 2020 avec le FC Lausanne-Sport

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif argovien
Joueur du FC Aarau
Joueur du FC Baden
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Lausanne-Sport
Naissance en mars 1993
Naissance dans le district de Bremgarten